Bernard Schreiner (1937-), homme politique français de droite ;
 Bernard Schreiner (1940-), journaliste et homme politique de gauche ;
 Josef Schreiner, ancien fondeur allemand ;
 Mike Schreiner (1969-), écologiste et homme politique canadien ;
 Olive Schreiner (1855-1980), écrivaine sud-africaine ;
 Roland Schreiner (1957-), homme politique luxembourgeois ;
 Simone Schreiner, karatéka allemande ;
 William Philip Schreiner (1857-1919), avocat, homme politique et Premier ministre de la colonie du Cap en Afrique du Sud.

Patronyme allemand
Patronyme lorrain